Кольчатая амбистома () — вид земноводных из семейства амбистомовых. Обитает в лиственных и смешанных сосновых лесных массивах, на плато Озарк и в горах Уошито в Арканзасе, Оклахоме и Миссури. Большинство особей находятся в непосредственной близости от Хот-Спрингс, Арканзас, и миссурийской части плато Озарк. Небольшие популяции были обнаружены в западном Иллинойсе и восточной Оклахоме.

Кольчатая амбистома обитает во влажных лесистых местах, обычно под опавшими листьями, гниющими бревнами или в заброшенных норах других животных, возле мелких водоёмов. Это роющее животное часто обосновывается в подземных убежищах. Амбистома встречается всё реже и, возможно, находится в опасности, скорее вследствие ограниченного ареала и количества мест, подходящих для размножения. Общая численность популяции неизвестна, но, вероятно, превышает 100 000 животных особей. Согласно МСОП природоохранный статус таксона оценивается как вид под наименьшей угрозой.

Примечания 

Амбистомовые
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1886 году